El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta efeméride es observada diferentes fechas dependiendo de cada país. 

En 1925, el Día Internacional del Niño fue proclamado por primera vez en Ginebra durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil, y desde entonces se celebra el 1 de junio en la mayoría de los países. 

El día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta fecha se considera el Día Universal del Niño y se celebra todos los años.

Origen de la celebración 
Tras la Primera Guerra Mundial se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the Children, la cual con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, el 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró, por primera vez, el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 2 de junio.

El 12 de abril de 1952 la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, para protegerlos de la desigualdad y el maltrato.
En esta oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a los niños.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 836 (IX) del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. 

La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Celebración por país

Derechos de los niños 
1. El derecho a vivir
2. El derecho a tener una familia
3. Derecho a la educación
4. Derecho a una religión
5. Derecho a la salud 
6. Derecho al amor
7. Derecho a una identidad
8. Derecho a un nombre

Véase también 
 Niño
Infancia
 Derechos del niño
 Declaración de los Derechos del Niño
 Convención sobre los Derechos del Niño
 Día del Niño por Nacer
 Día Internacional de la Niña
 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
 Día Internacional del Niño Africano
Elisa Úriz Pi

Referencias

Enlaces externos 

 UNICEF (Español) 
 
 Celebración Día del Niño en el mundo
 Madrid celebra el día del niño 2010, domingo nueve de mayo de 2010
 Sitio Oficial del Día Universal del Niño

Día Internacional
Infancia
Niños